«Дорога школяров» () — итало-французский художественный фильм по одноимённому роману Марселя Эме. Премьера фильма состоялась 23 сентября 1959 года во Франции.

Сюжет 
Действие фильма происходит во время Второй мировой войны в северной части Франции, оккупированной Германией. Главный герой, Антуан, учится в школе, и его всё ещё считают ребёнком. Вот только он уже вполне взрослый и самостоятельный. Антуан завёл себе любовницу Иветту, взрослую замужнюю женщину, муж которой находится в нацистском лагере. Чтобы иметь деньги, он вместе со своим приятелем Полем начинает торговать продуктами питания на «чёрном рынке» и неплохо зарабатывает. Вот и приходится Антуану, опасаясь своего чересчур честного отца, вести двойную жизнь, быть то обычным старшеклассником, то преуспевающим деловым человеком.

В ролях 
 Ален Делон — Антуан Мишу, старшеклассник
 Бурвиль — Шарль Мишу, отец Антуана
 Жан-Клод Бриали — Поль Тьерселен, друг Антуана
 Лино Вентура — Тьерселен, отец Поля, ресторатор и делец «чёрного рынка»
 Франсуаз Арнуль — Иветта Гранмезон, подруга Антуана
 Пьер Монди — Лулу, друг Антуана и Поля
 Полетт Дюбо — Элен Мишу, мать Антуана
 Мартина Аве — Пьеретта Мишу, сестра Антуана
 Мишлин Люссьони — Соланж, секретарь Шарля Мишу
 Кристиан Люд — Оливье, помощник Шарля Мишу
 Жан Брошар — М. Кутелье
 Габи Бассет — Люсетт, сестра Поля
 Клод Кастэн — Доминик, помощник Тьерселена
 Мадлен Лебо — Флора, бывшая подруга Поля
 Сандра Мило — Ольга, проститутка
 Шарль Буйо — потребитель лавки Тьерселена (в титрах не указан)
 Пьер Колле — жандарм (в титрах не указан)
 Анри Куте — человек собирающий добровольцев (в титрах не указан)
 Жак Десаньо — потребитель (в титрах не указан)
 Марсель Рузе — миротворец (в титрах не указан)
 Ганс Вернер — немецкий офицер (в титрах не указан)
 Сильвен Розенберг — «Чу», дочь Иветт
В фильме также снималась Катрин Бриё.

Съёмочная группа 
 Режиссёр — Мишель Буарон
 Продюсер —  (исполнительный продюсер)
 Сценаристы — , Пьер Бост
 Оператор — Кристиан Матра
 Композитор — Поль Мизраки

Примечания

Ссылки 

Фильмы Франции 1959 года
Фильмы Италии 1959 года
Фильмы-драмы Франции
Фильмы-драмы Италии
Фильмы Мишеля Буарона
Фильмы о Второй мировой войне
Экранизации литературных произведений